Джандо́сов — казахская фамилия и политическая династия:
 Джандосов, Оразали Кикимович (1904—1938) — советский геолог.
 Джандосов, Санджар Уразович (1930—1992) — бывший министр труда и социальной защиты Республики Казахстан; сын У. К. Джандосова.

См. также 
 Жандос
 Жандосово (Жандосов) — село.
 Улица Джандосова